

США

Аризона 
 Сан-Франциско — вулканічний гірський хребет у північній частині штату Аризона

Каліфорнія 
 Місто Сан-Франциско у Каліфорнії
 Сан-Франциско (округ, Каліфорнія)
 Затока Сан-Франциско біля міста Сан-Франциско
 Територія затоки Сан-Франциско — велика Міська статистична агломерація
 Сан-Франциско (півострів)

Світ 
 Гора Сан-Франсіско на кордоні Чилі та Аргентини
 Річка Сан-Франсиску у Бразилії
 Місто Сан-Франсиску у Бразилії